International Association of Students in Agricultural and Related Sciences, organização internacional de estudantes da agricultura (e campos relacionados);
 Infrastructure as a Service, tipologia da computação em nuvem;

IAA's pode referir-se a:
 Interactive Achievement Awards, prêmio para jogos eletrônicos, videogames, etc.

Desambiguações de siglas